Буньяку () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Буньяку, Альбан (род. 1994) — английский и косоварский футболист.
 Буньяку, Альберт (род. 1983) — швейцарский футболист косовско-албанского происхождения, нападающий.
 Буньяку, Имран (род. 1992) — косоварский футболист  полузащитник.